Pallade – epiteto della dea greca Atena
 Pallade – personaggio della mitologia greca, figlio dell'empio Licaone
 Pallade – personaggio della mitologia greca, figlia del dio Tritone
 Pallade – asteroide che orbita nella fascia principale
 Pallade – torpediniera della Regia Marina
 Pallade – unità della Marineria veneziana

Pagine correlate 
 Palladio
 Pallante
 Pallas
 Pallada (disambigua)